Buffalo Soldiers – przydomek żołnierzy afroamerykańskich oddziałów US Army utworzonych w 1866
 Buffalo Soldiers – film brytyjsko-niemiecki z 2001